Джеймс Терри Сэнфорд (20 августа 1917 — 18 апреля 1998) — политик Соединённых Штатов и педагог из Северной Каролины.

Биография 
Член Демократической партии, Сэнфорд был шестьдесят пятым губернатором Северной Каролины (1961—1965), двукратным кандидатом в президенты США в 1970-е годы и сенатором США (1986—1993). Сэнфорд был убеждённым сторонником народного образования и внедрил целый ряд реформ и новых программ в школах Северной Каролины и учреждениях высшего образования как губернатор штата, увеличил финансирования на образование и создал фонд Северной Каролины. С 1969 по 1985 год Сэнфорд был президентом Университета Дьюка.

Будучи в юности скаутом (членом отряда Eagle Scouts), Сэнфорд стал агентом ФБР после окончания университета Северной Каролины в Чапел-Хилл в 1939 году. Во время Второй мировой войны он был свидетелем сражений на европейском театре и их участником. После возвращения к мирной жизни после войны, Сэнфорд учился и окончил школу права университета Северной Каролины и начал юридическую карьеру в конце 1940-х годов, вскоре став заниматься политикой. Пожизненный демократ, он был отмечен за его лидерство в защите гражданских прав и образования. Хотя его оппоненты критиковали его как «тратящего налоги» либерала, Сэнфорд остался в истории как крупный общественный деятель Юга после Второй мировой войны.

Умер 18 апреля 1998 года в городе Дарем и был похоронен в Дьюкской часовне на территории университетского кампуса.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Civil Rights Greensboro: Terry Sanford
 Guide to the Terry Sanford Papers, 1926—1996, Rare Books, Manuscripts, and Special Collections Library, Duke University.
 Terry Sanford for President 1976 Campaign Brochure
 Oral History Interviews with Terry Sanford , , , ,  from Oral Histories of the American South

Участники Второй мировой войны
Первые лейтенанты (США)
Сенаторы от штата Северная Каролина
Члены Демократической партии США
Агенты ФБР
Кандидаты в президенты США (1972)
Кандидаты в президенты США (1976)
Умершие от рака пищевода